Volovo (Bulgaria)
Volovo (Oblast' di Lipeck)
Volovo (Oblast' di Tula)